Seherezádé,  Az Ezeregyéjszaka meséi című mű főhőse
Seherezádé, női név

Filmművészet
Seherezádé, televíziós sorozat
Seherezádé, 1990-es film, Catherine Zeta-Jones főszereplésével

Zeneművészet
Seherezáde Nyikolaj Andrejevics Rimszkij-Korszakov műve (1888)
Seherezádé, Dancs Annamari dala

Seherezádé, Putnoki Gábor dala